Хадас Ярон (; род. 1990) — израильская киноактриса. Первая израильтянка — лауреат Венецианского кинофестиваля.

Биография 
Родилась в 1990 году.

В первом фильме снялась в 2006 году.

Награды 
В сентябре 2012 года стала Лауреатом Международного кинофестиваля в Венеции, удостоившись приза «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль в художественном фильме «Заполнить пустоту» (режиссёр Рама Бурштейн). За эту же роль получила приз Израильской академии кино и телевидения «Офир».

Примечания

Ссылки 
 
 Хадас Ярон 
 Hadas Yaron wins Best Actress in Venice  

Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Лауреаты премии «Офир»
Киноактрисы Израиля